Маррачи () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 54 км². Население — 33 883 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Покровителем города считается Святой Марссаль.

История 
Город основан в 1232 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento
 Fira del Fang en Marratxí
 TIB-Transport Illes Balears
 Información de Marratxí por el Instituto Balear de Estadística

Муниципалитеты Балеарских островов
Населённые пункты Балеарских островов
Мальорка